Јарушице се може односити на:

 Горње Јарушице, насеље у градској општини Аеродром, Србија
 Доње Јарушице, насеље у општини Рача, Србија